Перегóн — может означать:
 Перегон — перемещение чего-либо (скота, транспортного средства и т. д.), как правило, на большое расстояние.
 Перегон — часть железнодорожной линии между раздельными пунктами.

Раздельные пункты 
 Перегон — обгонный пункт Свердловской железной дороги на ветке Дружинино — Екатеринбург.

Населённые пункты 
 Перегон — деревня в Славгородском районе Могилёвской области.
 Перегон — деревня в Погарском районе Брянской области.
 Перегон — посёлок в составе муниципального образования «город Екатеринбург» Свердловской области.

Художественные фильмы 
 «Перегон» — художественный фильм 1984 года, СССР, «Лентелефильм».
 «Перегон» — художественный фильм 2006 года, Россия.

См. также 

 «Большие перегоны» — художественный фильм 1971 года, СССР, «Беларусьфильм».